Andrej Rublëv era il detentore del titolo ma ha deciso di partecipare al torneo di Doha che si è tenuto negli stessi giorni.

In finale Hubert Hurkacz ha battuto Benjamin Bonzi con il punteggio di 6-3, 7-6(4).

Teste di serie 

  Hubert Hurkacz (Campione)
  Jannik Sinner (secondo turno, ritirato)
  Alex de Minaur (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)

<li>  Maxime Cressy (secondo turno) <li>
<li>  David Goffin (secondo turno, ritirato) <li>
<li>  Richard Gasquet (secondo turno) <li>
<li>  Marc-Andrea Hüsler (primo turno) <li>

Wildcard 

  Geoffrey Blancaneaux (primo turno)
  Arthur Fils (semifinale)

  Luca Van Assche (primo turno)

Qualificati 

  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Lukáš Klein (primo turno)

  Laurent Lokoli (primo turno)  
  Alexander Ritschard (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Open 13 Provence 2023